Het ATP-toernooi van Memphis 2010 werd gespeeld van 13 tot en met 21 februari 2010, als onderdeel van het Tennistoernooi van Memphis 2010. Er werd gespeeld in de Amerikaanse stad Memphis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Memphis
2010